Тетерів — річка в Україні.
 Тетерів — пасажирська залізнична станція в Україні.

Див. також 
 Тетеров (до 10-12 століття також Тетерів, Тетерове, Тетерово) — населений пункт в німецькій Померанії. Назва має слов'янське походження.
 Тетерев (значення)